Галина Ненашева:
 Ненашева, Галина Александровна (Чурилина; р. 1953) — советская и российская актриса театра и кино.
 Ненашева, Галина Алексеевна (род. 1941) — певица.